Acest articol conține o listă cronologică de filme artistice și documentare în care apare inteligența artificială fie ca protagonist, fie ca parte esențială a filmului.

Filme

Vezi și
 Inteligența artificială în ficțiune

References 

Liste de filme
Filme despre inteligența artificială